Świerczyna (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Kraśnicki
 Świerczyna (gemeente Drzewica), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński, in de gemeente Drzewica
 Świerczyna (gemeente Opoczno), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński, in de gemeente Opoczno
 Świerczyna (powiat Pabianicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pabianicki
 Świerczyna (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Świerczyna (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Świerczyna (powiat Leszczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Leszczyński
 Świerczyna (powiat Pleszewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Świerczyna (powiat Drawski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Drawski
 Świerczyna (powiat Koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Koszaliński